Room Service est une expression anglaise signifiant « service de chambre ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 

 Room Service, pièce d'Allen Boretz et John Murray de 1937.

Cinéma 

 Room Service, titre original de Panique à l'hôtel, film de William A. Seiter sorti en 1938, adaptation cinématographique de la pièce du même nom ;
 Room Service, film de Boris Bergman sorti en 1982 ;
 Room Service, film de Georges Lautner sorti en 1992 ;;
 Room Service, film de Kevin Castro sorti en 2007.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée diffusée du  au  sur  ;
 Room Service, série télévisée créée en 2007.

Épisode 

 , titre original de Sévices d'étage,  de la  de Les Experts ;
 , titre original de Service en chambre,  de la  de Frasier.

Musique

Chanson 

Room Service, chanson de Kiss présente sur l'album Dressed to Kill sorti le  ;
, chanson de Bryan Adams présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de Oak Ridge Boys sorti le  ;
 , album de Shaun Cassidy sorti le  ;
 , album de Roxette sorti le  ;
 , album de groupe danois de death-metal Panzerchrist sorti le  ;
 , album de Bryan Adams sorti le .